Fuglafjordur kan syfta på följande platser:

Färöarna 

 Fuglafjørður, sýslahuvudort, Eysturoya sýsla, 
 Fuglafjørður (kommun), Streymoyar sýsla, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar